Првенство Енглеске у рагбију 1990/91. (службени назив: 1990–91 Courage League) је било 4. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској. Учествовало је 13 клубова, у другу лигу су испали Бирмингем и Ливерпул, а титулу је освојио Бат.

Учесници

Табела

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 1990.
Рагби у 1991.